Чемпионат России по танковому биатлону 2013 года — первое в истории России военно-спортивное соревнование по танковому биатлону, организованное Министерством обороны Российской Федерации.

В июне-июле 2013 года прошли отборочные соревнования в военных округах России. Финал прошел 14-17 августа на учебно-тренировочном полигоне «Алабино» в подмосковном посёлке Калининец. Финал состоял из двух туров и международного этапа соревнований.

Впоследствии российские отборочные соревнования не афишировались, а международная часть стала основной публичной частью соревнований. Соревнования получили название чемпионат мира по танковому биатлону.

Индивидуальная гонка 
В индивидуальной гонке экипажи команд проходили три круга по маршруту протяжённостью 6,1 км с выполнением стрельб по мишеням на каждом круге. На первом огневом рубеже необходимо было поразить из основного орудия три мишени «Танк», на втором — из зенитного пулемёта мишень «Вертолёт», на третьем — мишень «Танк». За промахи начислялся штрафной круг, за ошибки при прохождении препятствий - штрафное время

Финал

Общий зачет эстафетных гонок

Примечания

Ссылки 
 Видеовыпуски Танкового биатлона на сайте телеканала Россия-1

Танковый биатлон